Il singolare del Citizen Cup 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Steffi Graf era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–4, 6–2 Katerina Maleeva.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Citizen Cup 1988